Morrosaurus — род растительноядных орнитоподовых динозавров из позднего мела Антарктиды. Типовой и единственный вид Morrosaurus antarcticus назван и описан Rozadilla и коллегами в 2015 году. Родовое имя дано по названию полуострова El Morro острова Джеймса Росса, где были обнаружены останки динозавра. Видовое имя дано по названию континента Антарктида, где обитал динозавр.

История исследования 
Голотип MACN Pv 19777 обнаружен в слоях формации Snow Hill Island (Lopez de Bertodano), датированных маастрихтом (7036—66 млн лет назад), остров Джеймса Росса, Антарктида. Голотип представляет собой фрагменты правой задней конечности, принадлежащие единственной особи и включающие проксимальный и дистальный концы бедренной и большеберцовой костей, проксимальные концы 2, 3 и 4 плюсневых костей и проксимальный конец первой фаланги третьего пальца.

Описание 
Morrosaurus — среднего размера орнитопод, диагностируемый по следующим аутапоморфиям и комбинациям признаков: малый вертел бедренной кости расположен антеролатерально к большому вертелу; с проксимальной стороны латеральный край большого вертела имеет сигмоидальную форму с толстым задним краем и очень тонким передним краем (аутапоморфия); медиальная лодыжка большеберцовой кости с передней стороны имеет почти треугольный контур, а передняя поверхность вогнута; проксимальный конец четвёртой плюсневой кости с проксимальной стороны имеет толстый и хорошо развитый задний отросток, который медиально охватывает третью плюсневую кость (аутапоморфия).

Филогения 
Для определения филогенетического положения Morrosaurus был проведён анализ с использованием матрицы признаков Butler и коллег 2009 года, модифицированной Pol и коллегами в 2011 году и содержащей 230 признаков для 52 таксонов. В неё было добавлено пять новых таксонов: Trinisaura, Kangnasaurus, Macrogryphosaurus, Notohypsilophodon и Morrosaurus, а также 9 новых признаков. Было получено 50 наиболее экономных деревьев. В результате образуется клада (Elasmaria) гондванских орнитоподов с гаспаринизаврой, выступающей в качестве сестринского и наиболее базального таксона клады к неразрешимой политомии, включающей патагонских и антарктических негадрозавровых орнитоподов. Неразрешимость клады может объясняться неполнотой сведений о некоторых родах. Хорхе Кальво с коллегами в 2007 году для клады Talenkauen и Macrogryphosaurus ввели название Elasmaria. Эта клада поддерживается в данном анализе тремя синапоморфиями: хорошо развитый эпипофиз на третьем шейном позвонке; почти треугольные шевроны; латеральный край большого вертела бедренной кости имеет сильно поперечно сжатый передний край. Клада Elasmaria, за исключением гаспаринизавров, поддерживается следующими синапоморфиями: рудиментарный дельтопекторальный гребень плечевой кости; сильно наклонённое в латеральном направлении тело плечевой кости; межрёберные окаменевшие пластины.

Кладограмма на основе анализа Rozadilla и коллег:

Примечания 

Iguanodontia
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Антарктики
Фоссилии, описанные в 2015 году